Роберт Мотеруэлл, или Мазервелл, или Мазеруэлл (; 24 января 1915, Абердин, Вашингтон — 17 июля 1991, Провинстаун, Массачусетс) — американский художник и коллажист, представитель абстрактного экспрессионизма и живописи действия в живописи.

Жизнь и творчество 
По образованию — философ. Р. Мотеруэлл начал рисовать в 1938 году, после поездки во Францию. В 1940 году познакомился в Мексике с Роберто Матта, у которого учился технике автоматизма и сюрреализма. В 1942 году принимал участие в выставке сюрреализма в Нью-Йорке. Первая персональная выставка состоялась в Галерее искусств Пегги Гугенхейм в 1944 году.

В 1948 году Р. Мотеруэлл арендовал совместно с Уильямом Базиотесом, Барнеттом Ньюманом и Марком Ротко ателье, превратившееся вскоре в авангардистский художественный клуб. В то время художник работал над серией коллажей, навеянных работами Курта Швиттерса и Анри Матисса. В 1949 году начал серию картин, посвящённых Гражданской войне в Испании, полных глубокого гражданского пафоса, в которую вошло более 250 полотен и созданию которой мастер посвятил более трёх десятилетий.

В начале 70-х годов XX века художник возвращается к символизму. Особенно увлекает его тематика Средиземноморья, которую он исполняет лёгкими, светящимися красками.

В 1989 году награждён Национальной медалью в области искусств.

Был женат на художнице Хелен Франкенталер.

Избранные работы 
 «Переправа», 1948, Нью-Йорк, собрание Джона Д.Рокфеллера
 «Инк скетч. Элегия номер 1», 1948
 «Лето в Италии», 1960, Штутгарт, Государственная галерея
 «Элегия об Испанской республике, номер 34», 1957, Буффало, галерея искусств Олбрайт-Нокс.

Литература 
 Dietmar Elger. Abstrakte Kunst. — Кёльн, 2008.
 Barbara Hess. Abstrakter Expressionismus. — Köln 2005.

Примечания

Ссылки 
 Роберт Мазервелл в Энциклопедии живописи

Художники-абстракционисты США
Преподаватели Хантерского колледжа
Выпускники Колумбийского университета
Награждённые Национальной медалью США в области искусств